Борзова, Ирина:
 Борзова, Ирина Александровна (род. 1987) — российская спортсменка, чемпионка мира по спортивной акробатике.
 Борзова, Ирина Наумовна (род. 1982) — украинский предприниматель; народный депутат Украины.